Бода — многозначное слово.

Топонимы
 Бода — подокруг в Бангладеш.
 Бода — город в Бангладеш, центр одноимённого подокруга.
 Бода — город в Индии.
 Бода — субпрефектура в ЦАР.
 Бода — город в ЦАР.
 Бода — деревня в Швеции.
 Бода — деревня в муниципалитете Эммабода, Швеция.
 Бода — деревня в Венгрии.

Другое
 Бода-бода — тип велосипедного и мотоциклетного такси в Восточной Африке.
 (1487) Бода — астероид.